Geografie:
Bender (stad), een stad in Moldavië
Bender (arrondissement), een bestuurlijke eenheid in Moldavië

Personen:
Blasius Columban von Bender, een Oostenrijks veldmaarschalk
Albert K. Bender, ufo-onderzoeker
Arik Bender, een Israëlisch journalist
Barbara Bender, een archeoloog
Charles Albert Bender, Amerikaanse honkbalpitcher van begin 20e eeuw
Gert Bender, een Duits motorcoureur
Hans Bender, een parapsycholoog, oprichter van het Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene
Hans Bender, Duits schrijver
Hy Bender, de auteur van verschillende ... for Dummies-boeken en de Sandman Companion
Jean-Valentin Bender, Duits klarinettist en componist
John R. Bender, een collegefootball- en basketbalcoach
Jonathan Bender, een NBA-speler
Josh Bender, een mountainbiker
Lars Bender, Duits voetballer
Lauretta Bender, en kinderneuropsychiator, ontwikkelaar van de Bender Gestalt Visual Motor Test
Lawrence Bender, een filmproducer uit Hollywood
Manfred Bender, een Duits voetbalspeler en -coach
Peter Bender, een Canadees psycholoog, leraar en hockeycoach
Russ Bender (1910-1969), acteur
Steve Bender, een Duits muzikant en recordproducer
Sven Bender, een Duits voetballer
Bernard Docker, een Engels industrieel met de bijnaam "Bender"

Personages:
John Bender (filmpersonage), een personage uit The Breakfast Club gespeeld door Judd Nelson
Ostap Bender, een fictieve held van Ilf en Petrov
Bender (Futurama), een robot uit de animatieserie Futurama
Sally Bender Hyde, een filmpersonage gespeeld door Jane Fonda in Coming Home (1978)